

Persone
 Aldo Allievi (1927-2011) – dirigente sportivo italiano
 Antonio Allievi (1834-1896) – patriota italiano
 Antonio Allievi (1824-1896) – senatore del Regno d'Italia
 Eugenio Allievi – calciatore italiano
 Lorenzo Allievi (1856-1941)  matematico italiano
 Roberto Allievi (1951) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Stefano Allievi (1958) – sociologo italiano
 Vittorio Allievi – ex ginnasta italiano
 Walter Allievi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Sport 
Allievi – categoria giovanile calciatori under 17.
Allievi – categoria giovanile di atletica leggera di età compresa tra i 16 e i 17 anni compiuti.
Allievi – categoria giovanile ciclisti di età compresa tra i 15 e i 16 anni.
Allievi – categoria giovanile giocatori di baseball di età compresa tra i 13 e i 14 anni.